Діт Клеппер (,  9 лютого 1907, Ньюмаркет —  20 січня 1978, Пітерборо) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника, крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Член Зали слави хокею з 1947 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 

Хокейну кар'єру розпочав 1925 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 21 років, провів, захищаючи кольори команди «Бостон Брюїнс».

Разом з Куні Вейлендом та Датчем Гейнором складали найбільш грізну трійку нападників того часу в клубі «Бостон Брюїнс». 

Загалом провів 915 матчів у НХЛ, включаючи 82 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Діт є першим гравцем НХЛ та одним із дев'яти (Алекс Дельвеккіо, Джордж Армстронг, Анрі Рішар, Жан Беліво, Кен Данейко, Ніклас Лідстрем, Стен Микита та Стів Айзерман), який відіграв 20 років в одному клубі.

Тренерська робота 
1945 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Тренерська кар'єра обмежилася роботою з командою «Бостон Брюїнс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1929, 1939, 1941.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1931, 1935, 1944.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1939, 1940, 1941.
Входить до числа 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News під 41-м номером.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Тренери «Бостон Брюїнс»
Члени зали слави хокею
Уродженці Ньюмаркета
Померли в Пітерборо (Онтаріо)